nmg est un code qui signifie :
 Kwasio, selon les normes ISO 639-3 des codes de langue.

NMG est un sigle qui peut signifier : 
 National Media Group, une société de presse russe.